Aardrijkskunde
 Escobar (partido), partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires 
 Belén de Escobar, plaats in de Argentijnse partido Escobar

Personen met de achternaam Escobar
 Abelardo Escobar Prieto (1938), Mexicaans ingenieur en politicus
 Andrés Escobar (1967-1994), Colombiaans voetballer
 Enzo Escobar (1951), Chileens voetballer
 Hil Yesenia Hernandez Escobar (1984), Chileens Miss Earth 2006
 José Gonzalo Escobar (1892-1969), Mexicaans militair 
 Juan Francisco Escobar (1949), Paraguayaans voetbalscheidsrechter
 Linda Escobar (1940-1993), Amerikaans botanica
 Pablo Escobar (1949-1993), Colombiaans drugsbaron
 Sergio Escobar Roure (1974), Spaans wielrenner
 Walter Escobar (1966), Colombiaans voetballer